A második Kádár-kormány a Münnich-kormány után már a Kádár-rendszer stabilizációjának idejére esik. Ezt az is jelzi, hogy az ENSZ 1963-ban levette napirendjértől a magyarkérdést. Ezzel párhuzamosan tért nyer az "aki nincs ellenünk, az velünk van" jelszava.

A kormány tagjai

Jegyzetek

Források 

Magyarország kormányai